A zsidó az alábbiakat jelentheti:
 zsidó, az izraelita vallás, (zsidó vallás vagy judaizmus) hívének, követőjének megnevezése
 zsidó, a zsidó néphez tartozó ember (így lehet ókori júdai, ókori izraeli, a zsidó nemzetiség tagja, illetve mai izraeli)

 Zsidó, Pest megyei település, 1943 óta Vácegres a neve. 

Lásd még:
 A zsidóság Magyarországon